Australian Open 2011 byl 99. ročník prvního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 17. až 30. ledna. Hrál se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj byl součástí mužského okruhu ATP World Tour 2011 a ženského okruhu WTA Tour 2011. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli dva nejlepší tenisté uplynulého desetiletí Roger Federer a Serena Williamsová, která svou účast odřekla pro probíhající rehabilitaci po zranění nohy z minulé sezóny.

Vítězové 
V mužské dvouhře získal titul druhý titul Srb Novak Djoković. Triumfoval zde již v roce 2008.

V ženské dvouhře vyhrála premiérový titul Belgičanka Kim Clijstersová. Celkově se jedná o čtvrté grandslamové vítězství ve dvouhře.

V mužské čtyřhře popáté společně získal trofej nejlepší pár světa, představovaný americkými dvojčaty Bobem a Mikem Bryanovými. Předchozí tituly vyhráli v letech 2006, 2007, 2009 a 2010.

V ženské čtyřhře získal premiérový grandslamový titul nejlepší argentinsko-italský pár světa Gisela Dulková a Flavia Pennettaová.

Ve smíšené čtyřhře zvítězil poprvé společně slovinsko-kanadský pár Katarina Srebotniková a Daniel Nestor. Pro Srebotnikovou to byl celkově čtvrtý grandslamový titul v této soutěži, pro Nestora pak celkově sedmý a druhý z tohoto turnaje.

Galerie vítězů

Zajímavosti 
Nejdelší zápas v historii ženské dvouhry turnaje sehrály v osmifinále Ruska Světlana Kuzněcovová a Italka Francesca Schiavoneová, jež po čtyřech hodinách a čtyřiceti čtyřech minutách odešla poražená po setech 6:4, 1:6, 16:14.

Číňanka Li Na se stala prvním čínským tenistou v historii, jenž se probojoval do finále dvouhry jakékoli grandslamové události.

Po prohře ve 3. kole bývalá světová jednička Justine Heninová oznámila ukončení obnovené profesionální kariéry. Důvodem bylo chronické zranění lokte. Poprvé se rozhodla profesionální tenis opustit v květnu 2008 pro ztrátu motivace.

Česká stopa

Čeští tenisté ve dvouhře 
{| class="wikitable"
|width="50"|Kolo
|width="185"|Český hráč
|width="230"|Soupeř
|width="185"|Výsledek
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 1. kolo || Tomáš Berdych (6) ||  Marco Crugnola (Q)|| 6–4, 6–0, 6–2 
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 2. kolo || Tomáš Berdych (6) ||  Philipp Kohlschreiber || 4–6, 6–2, 6–3, 6–4
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 3. kolo || Tomáš Berdych (6) ||  Richard Gasquet (29) || 6–2, 7–6, 6–2
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 4. kolo || Tomáš Berdych (6) ||  Fernando Verdasco (9) || 6–4, 6–2, 6–3
|-bgcolor="#F8F8FF"
| ČF || Tomáš Berdych (6) ||  Novak Djoković (3) || 1–6, 6–7, 1–6
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 1. kolo || Radek Štěpánek  ||  Denis Gremelmayr || 6–3, 6–2, 6–3
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 2. kolo || Radek Štěpánek  ||  John Isner (20) || 6–4, 4–6, 2–6, 1–6
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 1. kolo || Jan Hernych (Q)||  Denis Istomin || 6–3, 6–4, 3–6, 6–2
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 2. kolo || Jan Hernych (Q)||  Thomaz Bellucci (30) || 6–2, 6–7, 6–4, 6–7, 8–6
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 3. kolo || Jan Hernych (Q) ||  Robin Söderling (4) || 3–6, 1–6, 4–6
|-bgcolor="#F8F8FF"
| 1. kolo || Jan Hájek ||   Andy Roddick (8)  || 1–6, 2–6, 2–6

|}

 České tenistky ve dvouhře 

 Výkony 

Do mužské dvouhry nastoupili čtyři čeští tenisté. Tomáš Berdych se jako šestý nasazený probojoval do čtvrtfinále, kde podlehl Srbu Novaku Djokovićovi ve třech setech. Kvalifikant Jan Hernych postoupil do třetího kola, v němž nestačil na světovou čtyřku Robina Söderlinga.

V ženské dvouhře měl český tenis deset zástupkyň. Pětadvacátá nasazená Petra Kvitová prošla do čtvrtfinále, v němž prohrála s druhou hráčkou světa Ruskou Věrou Zvonarevovou, která postupně vyřadila tři Češky. Jednatřicátá nasazená Lucie Šafářová, která na turnaji zaznamenala třetí nejvyšší počet dvojchyb, jí podlehla ve třetím a Iveta Benešová ve čtvrtém kole. Ve druhém kole Kvitová zdolala Australanku a pátou nasazenou Samanthu Stosurovou. Ve statistikách počtu es skončila v turnaji s 16 zásahy na druhém místě za Petrovovou.

V ženské čtyřhře druhý nasazený česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková prošel do semifinále, v němž ve dvou setech nestačil na turnajové dvanáctky Azarenkovou a Kirilenkovou. Šestá nasazená dvojice Iveta Benešová a Barbora Záhlavová-Strýcová podlehla ve třetím kole turnajovým devítkám Američankám Mattekové-Sandsové a Shaughnessyové. Vladimíra Uhlířová se s Jihoafričankou Natalií Grandinovou dostaly do čtvrtfinále, v němž nestačily na nejlepší světový pár Dulková–Pennettaová.

Nejlepšího výsledku na prvním grandslamu sezóny dosáhl junior Jiří Veselý, který potvrdil roli prvního nasazeného, když ve finále juniorské dvouhry hladce porazil Australana Luka Savilla 6–0, 6–3. Spolu se Slovákem Filipem Horanským triumfovali jako druzí nasazení ve čtyřhře, po finálovém vítězství nad domácí dvojicí Ben Wagland a Andrew Whittington ve dvou setech. Veselý se tak stal historicky prvním Čechem, jenž triumfoval v singlu i deblu juniorů na Australian Open.
 
Ve čtyřhře juniorek se český nenasazený pár Denisa Allertová a Klára Fabíková probojoval do semifinále, v němž podlehl Japonkám Eri Hozumiové a Miju Katové.
 
 Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic - 94 /  Naděžda Petrovová - 18;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic - 230 km/h /  Venus Williamsová 195 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Andy Murray a  Marin Čilić - 19 /  Francesca Schiavoneová - 29;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Victor Hănescu - 75 % /  Anastasia Rodionovová - 79%
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray - 42 /  Li Na - 39 

 Dospělí 
 Dvouhra mužů 

 Dvouhra žen 

 Čtyřhra mužů 

 Smíšená čtyřhra 

 Finále dalších soutěží 
 Junioři 
 Junioři – dvouhra 

 Jiří Veselý vs.  Luke Saville 6-0, 6-3.

 Juniorky – dvouhra 

 An-Sophie Mestachová vs.  Mónica Puigová 6-4, 6-2.

 Junioři – čtyřhra 
 Filip Horanský /  Jiří Veselý vs.  Ben Wagland /  Andrew Whittington, 6–4, 6–4.

 Juniorky – čtyřhra 
 An-Sophie Mestachová /  Demi Schuursová vs.  Eri Hozumiová /  Miju Katová, 6–2, 6–3.

 Vozíčkáři 
Vozíčkáři odehráli soutěže dvouher a čtyřher ve třech kategoriích. Turnaj se konal ve dnech 26. až 29. ledna v rámci okruhu NEC tour kategorie Grand Slam. Celkový rozpočet činil 63 000 dolarů.

 Vozíčkáři – dvouhra 
 Šingo Kunjeda def.  Stéphane Houdet, 6–0, 6–3

 Vozíčkářky – dvouhra 
 Esther Vergeerová vs.  Daniela di Torová, 6–0, 6–0

 Vozíčkáři kvadruplegici – dvouhra 
 David Wagner vs.  Peter Norfolk, 6–2, 6–3

 Vozíčkáři – čtyřhra 
 Maikel Scheffers /  Šingo Kunjeda vs.  Stéphane Houdet /  Nicolas Peifer, 6–3, 6–3

 Vozíčkářky – čtyřhra 
 Esther Vergeerová /  Sharon Walravenová vs.  Aniek van Kootová /  Jiske Griffioenová, 6–0, 6–2

 Vozíčkáři kvadruplegici – čtyřhra 
Do soutěže nastoupily pouze dva páry, které se utkaly ve finále.

 Andrew Lapthorne /  Peter Norfolk''' def.  Nicholas Taylor /  David Wagner, 6–3, 6–3

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu.

Mužská dvouhra 
  Carsten Ball 
  Somdev Devvarman 
  Matthew Ebden 
  Ryan Harrison 
  Peter Luczak 
  Marinko Matosevic 
  Benoît Paire 
  Bernard Tomic

Ženská dvouhra 
  Kchaj-čchen Čchangová 
  Lauren Davisová 
  Jelena Dokićová 
  Sophie Fergusonová 
  Caroline Garciaová 
  Alicia Moliková 
  Sally Peersová 
  Olivia Rogowska

Mužská čtyřhra 
  Carsten Ball /  Chris Guccione
  James Duckworth /  Benjamin Mitchell
  Colin Ebelthite /  Adam Feeney
  Matthew Ebden /  Peter Luczak
  Samuel Groth /  Greg Jones
  James Lemke /  Matt Reid
  Marinko Matosevic /  John Millman

Ženská čtyřhra 
  Monique Adamczaková /  Isabella Hollandová
  Jelena Dokićová /  Sally Peersová
  Daniella Dominikovicová /  Jessica Mooreová
  Sophie Fergusonová /  Alicia Moliková
  Jade Hopperová /  Monika Wejnertová
  Sophie Letcherová /  Viktorija Rajicicová
  Tammi Pattersonová /  Olivia Rogowska

Smíšená čtyřhra 
  Sophie Fergusonová /  Marinko Matosevic
  Jarmila Grothová /  Samuel Groth
  Mirjana Lučićová /  Bernard Tomic
  Alicia Moliková /  Peter Luczak
  Sally Peersová /  Carsten Ball
  Olivia Rogowska /  Matthew Ebden
  Rennae Stubbsová /  Chris Guccione

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace.

Mužská dvouhra 
  Flavio Cipolla
  Marco Crugnola
  Frank Dancevic
  Grigor Dimitrov
  Denis Gremelmayr
  Jan Hernych
  Blaž Kavčič
  Nicolas Mahut
  Vincent Millot
  Gilles Müller
  Milos Raonic
  Stéphane Robert
  Simon Stadler
  Ryan Sweeting
  Donald Young
  Grega Žemlja

Ženská dvouhra 
  Irina Falconiová
  Jamie Hamptonová
  Anne Keothavongová
  Anne Kremerová
  Vesna Manasjevová
  Petra Martićová
  Sania Mirzaová
  Arina Rodionovová
  Arantxa Rusová
  Lesja Curenková
  Coco Vandewegheová
  Kathrin Wörleová

Rozpočet a body 
Celkový rozpočet i odměny hráčů byly nejvyšší v historii turnaje i celého tenisu. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu rozpočtu o 3,8 % na celkových 25 000 000 miliónů australských dolarů. Vítězové dvouher dospělých obdrželi 2,2 miliónu australských dolarů (US$2,1 miliónů), finalisté pak polovinu 1,1 miliónu australských dolarů. Dosud nejvyšší odměny byly vyplaceny na US Open 2010, kde vítězové Kim Clijstersová a Rafael Nadal získali 1,7 miliónu amerických dolarů.

Body do žebříčků ATP a WTA

Prize money 
Všechny částky jsou uváděny v měně australský dolar (AUD); částka v párových soutěžích je uváděna celkově na dvojici.

Média 
Oficiální přenos z Australian Open 2011 do světa byl přenášen jedenácti různými vysílacími distributory. Channel 7 spolu s ESPN pokrývaly Severní Ameriku a prostřednictvím frenčízingu také Jižní, respektive Latinskou Ameriku. Eurosport byl držitelem práv pro Evropu. V Asii přenos zajišťovala ESPN Star Sports, v Japonsku pak konkrétně stanice WOWOW a v Čínské lidové republice společnost CN Sports Interactive Media Group. V Africe měla distribuční práva zakoupeny stanice SuperSport a na Středním Východu Abu Dhabi TV. Na Novém Zélandu signál pokrýval Sky New Zealand a na Fidži kanál FIJI TV.

Poprvé v historii byl průběh kvalifikací hlavních soutěží přenášen živě po internetu. Kamery snímaly dvorce číslo tři, pět, šest a sedm, a záznam byl vysílán po síti na webech australianopen.com, foxsports.com.au, yahoo7.com, livestream.com a facebookové stránce Australian Open. Přenosy běžely od 12. do 15. ledna.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální web turnaje

 
Tenis v Austrálii v roce 2011